Carlos Alberto Bringas Claeyssen (* San Isidro, 1954 - ) es un empresario y político peruano.

Biografía 
Nació en San Isidro, Provincia de Lima, Perú,  el 17 de septiembre de 1954. Hizo sus estudios escolares en el Colegio Maristas - San Isidro, siguiendo luego en  el Colegio Militar Leoncio Prado. Entre 1973 y 1974 siguió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima.

Fue Director Municipal del Distrito de Lince en el año 2009.
 
Fue elegido alcalde del Distrito de Jesús María por el partido Somos Perú para el período 2003-2006, postulando al mismo cargo para el periodo 2007-2010 por el partido Cambio Radical y para el período  2015 - 2018 por el partido Solidaridad Nacional.

Referencias 

Nacidos en Lima
Miembros del Partido Somos Perú
Alcaldes de Jesús María
Alumnado del Colegio Militar Leoncio Prado